Jones County er navnet på 6 counties i USA:
 Jones County, Georgia
 Jones County, Iowa
 Jones County, Mississippi
 Jones County, North Carolina
 Jones County, South Dakota
 Jones County, Texas

Det var også navnet på 2 tidligere counties i Alabama:
 Lamar County, Alabama
 Covington County, Alabama